Но́вая ве́нская шко́ла (, ) — устоявшееся в мировом музыковедческом дискурсе название композиторской школы, эстетические принципы которой исторически сложились в первой трети XX века в Вене, явившись результатом активной творческой, педагогической и организационной деятельности Арнольда Шёнберга и его учеников.

Основные участники 

Кроме самого Арнольда Шёнберга, творческий костяк Новой венской школы составили композиторы Антон Веберн, Альбан Берг, а также  Ханс Эйслер (в начальный период творчества), Виктор Ульман, Генрих Яловец, Эгон Веллес, Теодор Адорно, Ханс Эрих Апостель, Рене Лейбовиц   и некоторые другие ученики и коллеги Шёнберга, Веберна и Берга.

К числу участников Новой венской школы относят обычно только тех композиторов и музыковедов, которые испытали влияние новых музыкальных идей Шёнберга именно в тот период, когда Шёнберг занимался своей инновационной преподавательской деятельностью в Австрии и Германии.

Тех учеников Шёнберга, которые, начиная с 1933 года, обучались у него в США, к Новой венской школе не причисляют. В частности, это можно сказать, по поводу Джона Кейджа, который у Шёнберга хотя и обучался, но, в основном, разрабатывал свои собственные музыкальные новшества постмодернистского толка.

Не принято относить к числу участников Новой венской школы и тех композиторов, в творчестве которых композиционные принципы Новой венской школы хотя и достаточно ассимилировались, но ключевыми не стали. В качестве  одного из таких композиторов можно упомянуть Эрнста Кшенека.

Эстетические принципы 
Центральным и ключевым принципом музыкально-композиционной реформы Шёнберга стала полная ликвидация тональной основы музыки и её замена специально разработанными атональными техниками, связанными с концепциями серийности, сериальности, додекафонии, пуантилизма.

См. также 
 Венская классическая школа
 Додекафония
 Экспрессионизм в музыке

Примечания

Литература 
 Schoenberg A., Style and idea, N. Y., 1958.
 Fleischmann H. R., Die Jungwiener Schule, «NZfM», 1912, Jahrg. 79.
 Stefan P., Neue Musik in Wien, W., 1921.
 Gerlach R., Musik und Jugendstil der Wiener Schule, 1900—1908, Laaber, 1985.
 René Leibowitz, Schoenberg et son école (Paris, Editeur J B Janin, 1947) translated by Dika Newlin as Schoenberg and His School: The Contemporary Stage of the Language of Music (New York, Philosophical Library, 1949).
 Адорно Т., Философия новой музыки. Пер. с нем. / Перевод Б. Скуратова. Вст. ст. — К. Чухрукидзе. М.: Логос, 2001.
 Друскин М., Австр. экспрессионизм, в его кн.: О зап.-европ. музыке XX в., М., 1973.
 Веберн А., Лекции о музыке. Письма, пер. с нем., М., 1975.
 Rohwer I., Neueste Musik. Ein krilischer Bericht, Stuttg., 1964.
 Rognoni L., La scuola musicale di Vienna. Espressionismo e dodecafonia, Torino, 1966.
 Rognoni L., Espressionismo e dodecafonia, Torino, 1954 (библ. с. 355—95).
 Constantin Grun: Arnold Schönberg und Richard Wagner. 2 Bände, Vandenhoeck & Ruprecht Unipress, Göttingen 2006. ISBN (Band 1): 3-89971-266-8, ISBN (Band 2): 3-89971-267-6
 René Leibowitz: Schoenberg et son école (1947). Paris: Janin, 1947
 Rudolf Stephan (Hrsg.): Die Wiener Schule, = Wege der Forschung Bd.643, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1989. — 23 analytische Aufsätze zu den Werken Arnold Schönbergs, Alban Bergs, Anton Weberns.
 Schönbergs Verein für musikalische Privataufführungen, Musik-Konzepte Bd. 36 (Hg: Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn), München 1984. — mit detailliertem Überblick aller Konzerte des Vereins.
 Carl Dahlhaus (Hrsg.): Die Wiener Schule heute, = Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Bd.24, Mainz 1983. — 9 Beiträge
 Berg A. What is atonality? // Slonimsky N. Music since 1900. N. Y., 1949.
 Reti R. Tonality, atonality, pantonality. L., 1958 (рус. пер. — Тональность в современной музыке. Л., 1968).
 Друскин М. Пути развития современной зарубежной музыки // Вопросы современной музыки, Л., 1963.
 Шнеерсон Г. О музыке живой и мертвой, М.. 1964.
 Кремлев Ю., Очерки творчества и эстетики новой венской школы, Л., 1970.
 Мазель Л. О путях развития языка современной музыки // Советская музыка, 1965, № 6, 7, 8;
 Austin W. Music in the 20th century, N. Y., 1966 (библ. с. 552—662).
 Strubel H., Die Wiener Schule, «Melos», 1963.
 Perle G. Serial composition and atonality: An introduction to the music of Schoenberg, Berg, and Webern. 6th edition (revised). Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1991.
 Холопов Ю. Н. «Атональность» — новая тональность // Гармония. Практический курс. Ч.2. М., 2003, сс.512-524.

Ссылки 
 Arnold Schoenberg Center in Vienna
 Briefwechsel der Wiener Schule 
 Institut für Klangreihenmusik, Wien
 Die 3 Wiener Zwölftonschulen

История музыки
Музыкальные течения
Теория музыки